Score steht für:
 englische Bezeichnung für Musik-Partitur
 englische Bezeichnung für Filmmusik
 englische Bezeichnung für den Punktestand, siehe:
 Balanced Scorecard, im Berichtswesen und Management
 Highscore-Tabelle, Ergebnis beim Computerspiel
 Scorekarte, Ergebnis beim Golf
 Vergleichswert in der Biometrie
 Ein Scoring-System in der Medizin
 englische Bezeichnung für eine Stückzahl von 20

als Eigenname für:
 Score (Einheit), ein veraltetes englisches Volumenmaß
 Score (Tankstelle), Tankstellenkette in Niedersachsen
 Score (1972), jugoslawisch-US-amerikanischer Erotikfilm von Radley Metzger von 1972
 Score (2016), US-amerikanischer Dokumentarfilm über Filmmusik von Matt Schrader
 Score 2, japanischer Actionthriller von Hitoshi Ozawa von 1999
 Score!, Rockband aus Hamburg
 SCORE (20th Anniversary World Tour), Livealbum der Progressive-Metal-Band Dream Theater
 Score Ridge, Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika

SCORE steht für:
 Score (Software), Notensatzprogramm
 SCORE (Satellit), (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment, auch Project SCORE), der erste Kommunikationssatellit

SCORE steht als Abkürzung für:
 Standing Committee On Research Exchange, ständige Arbeitsgruppe einer Studentenorganisation, siehe International Federation of Medical Students’ Associations
 Southern California Off Road Experience, ein Veranstalter von Offroad-Wettbewerben in Amerika, siehe SCORE International Off-Road Racing Series

Siehe auch:

 Scorer
 Scoring, Begriffsklärung
 The Score, Begriffsklärung

SCORE

sv:Lista över golftermer#Score